Magic Party est un one shot manga d'une trentaine de pages écrit en 2000 par Hiro Mashima. Il peut être lu dans le recueil d'histoire courtes du même auteur, Mashima-en.

Histoire 
Elena est une apprentie sorcière… Si elle trouve le grimoire magique « Talna », elle pourra devenir une sorcière professionnelle ! Malheureusement pour elle, un magicien plus fort qu'elle cherche aussi à l'avoir…

Origine 
Hiro Mashima travaillait ce sujet dans l'espoir d'en faire une série, avec une école de magie. Mais l'arrivée d'Harry Potter au Japon et de son succès met fin à l'idée de l'auteur. Il reprit des éléments pour créer MP.
Le nom fait référence à la Magic Party de la série originale (une fête de fin d'année) et aux MP (magic point) des jeux de rôles.

Manga des années 2000
Manga paru dans le Weekly Shōnen Magazine
One shot manga